Юрий Андреевич Коваленко (27 июля 1931, Прилуки, Черниговская обл. — 22 мая 2004, Одесса) — советский и украинский художник.

Биография 
Юрий Андреевич Коваленко родился 27 июля 1931 г. в г. Прилуки, Черниговская обл.
В 1959 г. окончил Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова. С 1960 г. работает гримером в Одесском театре оперы и балета, с 1961 по 1965 годы — гример в Одесском музыкально-драматическом театре. В 1965 г. Коваленко поступает в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Преподает в Одесском художественном училище с 1971 по 1981 гг.
Юрий Коваленко оказал огромное влияние на развитие одесской школы живописи. Художественный мир, который он создал, привлекает умением передать глубинные национальные черты. В творчестве художника фольклорные мотивы переплетены с элементами театра, рождая своеобразный и самобытный стиль.
Участвует в художественных выставках с 1968 года. Первая персональная выставка Юрия Коваленко состоялась в фойе кинотеатра «Родина» в 1977 году.

Член Национального Союза художников Украины с 1988 года.

Творчество

Персональные выставки 
1977 — «Художник, который видит сердцем». Кинотеатр Родина. Одесса. Украина.

1979 — Две выставки в кинотеатре Родина. Одесса. Украина.

1981 — Одесская организация Союза писателей. Одесса. Украина.

1981 — Клуб завода «Холодмаш». Одесса. Украина.

1983 — Измаил. Одесская область. Украина.

1984 — Одесский художественный музей. Одесса. Украина.

1989 — «К 175-летию Т. Г. Шевченко». Украинский драматический театр. Одесса. Украина.

1990 — Мюнхен. Дюссельдорф. Германия.

1993 — Галерея «Човен». Одесса. Украина.

1993 — Галерея «Одант». Одесса. Украина.

1994 — Одесский художественный музей. Одесса. Украина.

1995 — Одесский художественный музей. Одесса. Украина.

1996 — Книжный магазин Камкина. Нью-Йорк. США.

2000 — «Коммерсант Юга» совместно с галереей «Вернисаж». Одесса. Украина.

2000 — Одесский литературный музей. Одесса. Украина.

2000 — Галерея «Ирис». Одесса. Украина.

2001 — Живопись 70-х — 80-х. Одесский литературный музей. Одесса. Украина.

2001 — «На стене висит портрет». Галерея «Мост». Одесса. Украина.

2001 — «К 70-летию Ю. А. Коваленко». Одесский художественный музей. Одесса. Украина.

2004 — Галерея «Ирис». Одесса. Украина.

2004 — «Последний альбом». Галерея «Либерти». Одесса. Украина.

2005 — Одесское художественное училище имени М. Ю. Грекова. Одесса. Украина.

2006 — «Ю. Коваленко. К 75-летию». Художественный салон. Одесса. Украина.

2006 — «Ю. Коваленко. Графика». Галерея «Либерти». Одесса. Украина.

2006 — «Одесские мотивы». Всемирный клуб одесситов". Одесса. Украина.

2011 — «Ю. Коваленко. К 80-летию. Избранное». МсиО. Одесса. Украина.

2011 — Всемирный клуб одесситов. Одесса. Украина.

2013 — «Квартира № 10». Одесса. Украина.

2014 — Всемирный клуб одесситов. Одесса. Украина.

Ссылки 
 http://ofam.od.ua/php/arhiv2.php?dates=2014-05-22 
 http://ofam.od.ua/pdf/kovalenko.pdf 

Художники СССР
Художники XX века
Художники Украины